Hansapur (Arghakhanchi)
 Hansapur (Kaski)
 Hansapur (Pyuthan)